Флаг городского округа «Город Ива́ново», составленный в соответствии с вексиллологическими правилами, является опозновательно-правовым знаком, официальным символом города Иваново Ивановской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Иваново представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета — цвета геральдического поля щита герба города.

В центре полотнища — молодая женщина, сидящая и обращённая к древку, в белой рубахе с жёлтым (золотистым) воротом и в красном сарафане, имеющем вверху детали жёлтого цвета. Молодая женщина сидит в красном кокошнике, украшенном жёлтой тесьмой, и в белом платке на голове. Сзади нее видна жёлтая гребёнка-прялка с белой куделью, которую она держит правой рукой;а перед ней стоит прялка, колесо которое она вращает левой рукой.

Отношение ширины флага к его длине соответствует 2 к 3».

См. также 
 Герб Иванова

Примечания 

Иваново
Флаги с изображением женщины
Орудия труда в геральдике